Wayne John Cashman (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a évolué dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston au poste d'ailier et a remporté la coupe Stanley en 1970 et 1972.

À la fin de sa carrière, il a entraîné plusieurs équipes dont les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay et les Flyers de Philadelphie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1963-1964 || Generals d'Oshawa || OHA || 27 || 9 || 12 || 21 || 37 || 6 || 2 ||  || 4 || 15
|-
| 1964-1965 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - ||  || - || -
|-
| 1964-1965 || Generals d'Oshawa || OHA || 55 || 27 || 46 || 73 || 104 || 6 || 3 ||  || 5 || 11
|-
| 1965-1966 || Generals d'Oshawa || OHA || 48 || 26 || 44 || 70 || 98 || 17 || 15 ||  || 35 || 21
|-
| 1966 || Generals d'Oshawa || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 14 || 10 ||  || 37 || 51
|-
| 1966-1967 || Blazers d'Oklahoma City || CPHL || 70 || 20 || 36 || 56 || 98 || 11 || 3 ||  || 7 || 4
|-
| 1967-1968 || Bruins de Boston || LNH || 12 || 0 || 4 || 4 || 2 || 1 || 0 ||  || 0 || 0
|-
| 1967-1968 || Blazers d'Oklahoma City || CPHL || 42 || 21 || 30 || 51 || 66 || - || - ||  || - || -
|-
| 1968-1969 || Bruins de Boston || LNH || 51 || 8 || 23 || 31 || 47 || 6 || 0 ||  || 1 || 0
|-
| 1968-1969 || Bears de Hershey || LAH || 21 || 6 || 9 || 15 || 30 || - || - ||  || - || -
|-
| 1969-1970 || Bruins de Boston || LNH || 70 || 9 || 26 || 35 || 79 || 14 || 5 || 4 || 9 || 50
|-
| 1970-1971 || Bruins de Boston || LNH || 77 || 21 || 58 || 79 || 100 || 7 || 3 || 2 || 5 || 15
|-
| 1971-1972 || Bruins de Boston || LNH || 74 || 23 || 29 || 52 || 103 || 15 || 4 || 7 || 11 || 42
|-
| 1972-1973 || Bruins de Boston || LNH || 76 || 29 || 39 || 68 || 100 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 1973-1974 || Bruins de Boston || LNH || 78 || 30 || 59 || 89 || 111 || 16 || 5 || 9 || 14 || 46
|-
| 1974-1975 || Bruins de Boston || LNH || 42 || 11 || 22 || 33 || 24 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1975-1976 || Bruins de Boston || LNH || 80 || 28 || 43 || 71 || 87 || 11 || 1 || 5 || 6 || 16
|-
| 1976-1977 || Bruins de Boston || LNH || 65 || 15 || 37 || 52 || 76 || 14 || 1 || 8 || 9 || 18
|-
| 1977-1978 || Bruins de Boston || LNH || 76 || 24 || 38 || 62 || 69 || 15 || 4 || 6 || 10 || 13
|-
| 1978-1979 || Bruins de Boston || LNH || 75 || 27 || 40 || 67 || 63 || 10 || 4 || 5 || 9 || 8
|-
| 1979-1980 || Bruins de Boston || LNH || 44 || 11 || 21 || 32 || 19 || 10 || 3 || 3 || 6 || 32
|-
| 1980-1981 || Bruins de Boston || LNH || 77 || 25 || 35 || 60 || 80 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1981-1982 || Bruins de Boston || LNH || 64 || 12 || 31 || 43 || 59 || 9 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 1982-1983 || Bruins de Boston || LNH || 65 || 4 || 11 || 15 || 20 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0

| 1027 || 277 || 516 || 793 ||  || 145 || 31 || 57 || 88 || 250

Notes et références 

Naissance en juin 1945
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Flyers de Philadelphie
Membre du Panthéon des sports canadiens
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Capitaine des Bruins de Boston